

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Vanj“ beginnt.

Vanj 



Vanja 
 Vanja, Christina (* 1952), deutsche Historikerin und Archivarin
 Vanja, Konrad (* 1947), deutscher Volkskundler und Museumsdirektor
 Vanjak, Ivana (* 1995), deutsch-kroatische Volleyballspielerin